Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

26001–26100. • 26101–26200. • 26201–26300. • 26301–26400. • 26401–26500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája